Mewes ist der Familienname folgender Personen:

 Anni Mewes (1895–1980), deutsche Schauspielerin
 Dieter Mewes (* 1940), deutscher Ingenieurwissenschaftler
 Emil Rudolf Mewes (1885–1949), deutscher Architekt
 Ernst Mewes (1884–1918), deutscher Schauspieler
 Hans-Joachim Mewes (* 1954), deutscher Politiker (Linke)
 Ingund Mewes (1934–2005), deutsche Theaterregisseurin
 Jason Mewes (* 1974), US-amerikanischer Schauspieler
 Klaus-Günther Mewes (* 1954), deutscher Basketballspieler und -trainer
 Margarete Mewes (1914–1998), deutsche KZ-Aufseherin
 Oliver Mewes (* 1967), deutscher Jazzschlagzeuger
 Reinhold Mewes, deutscher Flugzeugkonstrukteur, siehe Fieseler Fi 156 #Konstruktion 
 Siegmund Mewes (* 1951), deutscher Fußballspieler
 Tino Mewes (* 1983), deutscher Schauspieler

 Yvonne Mewes (1900–1945), deutsche Lehrerin und NS-Opfer

Siehe auch:
 Meves
 Mewe